Diospolis, c'est-à-dire « ville de Zeus », est le nom commun à plusieurs villes anciennes : 

 Diospolis, ancien nom de l'actuelle ville de Yambol (Bulgarie) ;
 Diospolis, ville plus connue sous le nom de Sébaste, dans l'actuelle Turquie ;
 Diospolis, ville de Palestine plus connue sous le nom de Lydda ;
 Diospolis Kato, ancienne Sema-Behedet (Smȝ-Bḥd.t), dans le  nome de Basse-Égypte, au sud de Mendès, aujourd'hui Tell el-Balamoun ;
 Diospolis Parva, ancienne Hout-Sekhen (Ḥw.t-sḫm), dans le  nome de Haute-Égypte, au nord-ouest de Dendérah, aujourd'hui Hou ;
 Diospolis Magna, plus connue sous le nom de Thèbes, ancienne Ouaset (Wȝst), dans le  nome de Haute-Égypte, aujourd'hui Louxor.